«Scripted» — дебютний студійний альбом американського альт-рок-гурту Icon for Hire. Реліз відбувся 23 серпня 2011 року.

Список композицій

Учасники запису 
 Аріель Блумер – вокал
 Шон Джамп – електрогітара, ритм-гітара
 Адам Кроншеген – ударні

Чарти

Примітки

Посилання 
 Альбом на Discogs 
 Офіційний сайт гурту 
 Канал гурту на YouTube 
 Офіційна сторінка гурту на Facebook 

Альбоми Icon for Hire
Альбоми альтернативного металу
Альбоми Tooth & Nail Records
Дебютні альбоми 2011